Tolstòj () è un antico cognome i cui rappresentanti, appartenenti all'omonima famiglia, hanno contribuito alla storia e alla cultura della Russia

 Tolstoj – famiglia russa con varie personalità di spicco
 Pëtr Andreevič Tolstoj (1645-1729) – statista russo
 Aleksandr Ivanovič Osterman-Tolstoj (1772-1857) – tenente generale dell'Esercito russo
 Aleksej Konstantinovič Tolstoj (1817-1885) – poeta e drammaturgo russo
 Dmitrij Andreevič Tolstoj (1823-1889) – uomo di stato russo, del ramo comitale della famiglia Tolstoj
 Lev Nikolaevič Tolstoj (1828-1910) – scrittore russo
 Sergej L'vovič Tolstoj (1863-1947) – primogenito di Lev Tolstoj
 Il'ja L'vovič Tolstoj (1866-1933) – terzogenito di Lev Tolstoj
 Lev L'vovič Tolstoj (1869-1945) – quartogenito di Lev Tolstoj
 Aleksej Nikolaevič Tolstoj (1883-1945), scrittore russo
 Nikolai Tolstoy (1935 – vivente) – saggista e storico britannico di origini russe

Astronomia 
 2810 Lev Tolstoj – asteroide del sistema solare
 Cratere Tolstoj – cratere su Mercurio
 Maglia Tolstoj – maglia della cartografia di Mercurio

Altro 
 Tolstoj – stazione  della linea M4 della metropolitana di Milano, la cui apertura è prevista per il 2023
 Tolstoj – biografia scritta in forma di romanzo da Pietro Citati pubblicata nel 1983

Pagine correlate 
 Tolstoy
 Tolstaja
 Lev Tolstoj (disambigua)